Jan Inglot (1906–1994) – polski chemik
 Jan Inglot (1908–1993) – polski inżynier mechanik i nauczyciel